Asociația Club Sportiv Academia Brosovszky Ineu, cunoscut sub numele de Academia Brosovszky Ineu, ACB Ineu, sau pe scurt Ineu, este un club de fotbal profesionist din Ineu, județul Arad, România, care evoluează în prezent în . Cele mai bune performanțe ale echipei sunt evoluția în Divizia B, în sezoanele 2003-2004 și 2004-2005, terminând în ambele cazuri pe poziția a 9-a.

Referințe

Legături externe
Tricotaje Ineu pe soccerway.com

Fondări în 1920
Cluburi românești de fotbal